Meitner

ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Meitner (* 1977), deutsche Behindertensportlerin
 Lise Meitner (1878–1968), österreichisch-schwedische Kernphysikerin
 Lotte Meitner-Graf (1899–1973), englische Fotografin österreichischer Herkunft, Schwägerin von Lise Meitner 
 Philipp Meitner (1839–1910), österreichischer Schachspieler und Rechtsanwalt, Vater von Lise Meitner
 Thimo Meitner (* 1994), deutscher Schauspieler

ist die Bezeichnung von astronomischen Objekten:
 Meitner (Mondkrater), Krater auf dem Mond
 Meitner (Venuskrater), Krater auf der Venus
 (6999) Meitner, Asteroid

ist Namensgeber für:
 Lise-Meitner-Gymnasium (Hamburg), Gymnasium in Hamburg-Osdorf
 Lise-Meitner-Preis
 Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (bis 2008 Hahn-Meitner-Institut Berlin)

Siehe auch:
 Meidner